Mistrzostwa świata w boksie 2009 odbywały się w dniach 1 - 12 września 2009 roku w Mediolanie, we Włoszech.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie amateur-boxing.strefa.pl

2009 w boksie
Mistrzostwa świata w boksie
Sport w Mediolanie
2009 we Włoszech